Custos kan syfta på:

AB Custos (1937–2004) – ett tidigare börsnoterat investmentbolag
Custos AB – namnändring 2006 på Förvaltnings AB Johnson Pump

Se även
 Kustos